Niemcy:
 Breitungen – dzielnica gminy Südharz w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz
 Breitungen/Werra – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen